Ладан — многозначный термин.
 Ла́дан ( (ládanon) — высушенный сок, ароматическая смола (камедь) многих растений рода Босвеллия.
 Ла́дан (укр. Ла́дан) — посёлок городского типа в Прилукском районе Черниговской области Украины.
Арабское имя
Ладан () — арабское имя, происходит от глагола «лдн» — «быть мягким».
 Бен Ладен («Сын Ладана») — известный саудовский клан.
 Ладан и Лалех Биджани — сиамские близнецы из Ирана (1975—2003).
Фамилия
 Ладан, Пантелеймон Ефимович (1908—1983) — доктор ветеринарных наук, профессор.
 Ладан, Павел Степанович (1892—1933) — украинский издатель, журналист, революционер.

См. также 

 Ладани
 Ладанка
 Ладанник

Арабские имена